High Hill, un village de Cumbria en Angleterre.
 , une colline en Floride.
 High Hill, une ville du comté de Montgomery, dans le Missouri.
 , une communauté en Ohio.
 , une communauté au Texas.